Paul eller Poul Andersen kan henvise til flere personer:

 Poul Andersen (jurist) (1888-1977) – dansk jurist og professor, dr.jur. (Poul Alfred Andersen)
 Poul Andersen (bankdirektør) (1889-1966) – dansk bankdirektør
 Poul Andersen (økonomidirektør) (1900-1967) – dansk økonomidirektør
 Poul Andersen (filolog) (1901-1985) – dansk professor, dr.phil. i nordisk filologi
 Paul H. Andersen (1915-) – dansk landsretssagfører
 Poul Andersen (embedsmand) (født 1921) – dansk jurist og direktør for Københavns Lufthavnsvæsen
 Poul Andersen (arkitekt) (1928-2010) – en dansk arkitekt
 Poul Andersen (fodboldspiller, født 1928) (1928-2010) – en dansk fodboldspiller
 Poul Andersen (fodboldspiller, født 1930) (1930-1995) – en dansk fodboldspiller
 Poul Andersen (fodboldspiller, født 1953) (født 1953) – en dansk fodboldspiller
 Poul O. Andersen (født 1930) – dansk forfatter
 Poul Andersen (borgmester) (1950-2021) – dansk politiker fra Socialdemokratiet, borgmester i Roskilde Kommune
 Poul Andersen (politiker) (født 1952) – dansk medlem af Folketinget
 Poul Andersen (atlet) – dansk atlet

Se også 
 Poul Carit Andersen (1910-1982) – dansk forlægger
 Poul Nyboe Andersen (1913-2004) – dansk økonomiminister
 Poul Emmert Andersen (1938-2002) – dansk politiker, medlem af Folketinget fra Centrum-Demokraterne 
 Paulli Andersen (1903-1976) – dansk direktør
 Paulus Andersen (1928-) – dansk fagforeningsmand